Rock urbano puede referirse a:

 Rock urbano (España), corriente musical de España.
 Rock urbano (México), corriente musical de México.
 Rock barrial, corriente musical de Argentina.